Dalmata steht für:

 Giovanni Dalmata (* um 1440; † nach 1514), kroatisch-italienischer Bildhauer
 Dálmata (Sänger) (* 1980), puerto-ricanischer Reggaetón-Musiker